Kohfeldt ist der Familienname von:

 Florian Kohfeldt (* 1982), deutscher Fußballtrainer
 Gustav Kohfeldt (1867–1934), deutscher Philologe und Universitätsbibliothekar